Příjmení Križko nosí více významných osobností:

 Ján Križko (* 1955) – slovenský fotbalista, útočník
 Juraj Križko (* 1985) – slovenský fotbalový útočník, záložník nebo obránce
 Milutin Križko (1871–1926) – slovenský a československý politik